Le  ou  oppose les douze meilleures équipes japonaises de rugby à XV.

Liste des équipes en compétition

Phase régulière 

|}

Phases finales

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel

Compétition de rugby à XV au Japon
Japon M1
Sport au Japon en 2023